Ви́ктор Алексе́евич Зубко́в (род. 15 сентября 1941, посёлок Арбат, Свердловская область) — российский политик, экономист. Специальный представитель Президента России по взаимодействию с Форумом стран — экспортёров газа с 30 мая 2012 года.

Доктор экономических наук, в 1991—2004 годах — заместитель руководителя различных министерств и ведомств. В 2001—2007 годах — руководитель финансовой разведки России. С 14 сентября 2007 года по 7 мая 2008 года — Председатель Правительства Российской Федерации. С 7 по 8 мая в 2008 и 2012 годах до назначения нового главы правительства — исполняющий обязанности Председателя Правительства России. С 12 мая 2008 года по 21 мая 2012 года — первый заместитель председателя правительства России в составе правительства Владимира Путина. Председатель совета директоров Газпрома. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Из-за вторжения России на Украину находится под санкциями США, Канады и Великобритании.

Биография 
Родился в посёлке Арбат Кушвинского района Свердловской области 15 сентября 1941 года, там же окончил школу.
 1958—1960 годы — слесарь Мончегорского ремонтно-механического завода, рудника «Ниттис-Кумужье» комбината «Североникель» в городе Мончегорске Мурманской области.
 1960—1965 — учёба в Ленинградском сельскохозяйственном институте (город Пушкин, Пушкинский район Санкт-Петербурга).
 1965—1967 годы — служба в армии.
 1967—1985 годы — работа в совхозах Ленинградской области на должностях управляющего отделением, заместителя директора, директора, генерального директора объединения совхозов.
 1985—1991 годы — председатель Приозерского горисполкома, первый секретарь Приозерского городского комитета Коммунистической партии Советского Союза, заведующий отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности и аграрным отделом областного комитета КПСС, первый заместитель председателя Ленинградского областного исполнительного комитета.
 1991—1993 год — заместитель председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга (в то же самое время должность председателя Комитета по внешним связям мэрии занимал Владимир Путин).
 1993—1999 годы — заместитель руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации — начальник Государственной налоговой инспекции по городу Санкт-Петербургу.
 В 1999 году выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора Ленинградской области (с 8,6 % набранных голосов занял четвёртое место).
 1999—2001 годы — заместитель министра Российской Федерации по налогам и сборам — руководитель управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Санкт-Петербургу.
 2001—2004 год — первый заместитель министра финансов Российской Федерации, исполняющий обязанности председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу.
 2004—2007 годы — руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу.
 12 сентября 2007 года — президент России Владимир Путин предложил его кандидатуру на должность председателя Правительства Российской Федерации, и 14 сентября Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации утвердила его в этой должности (за него проголосовал 381 депутат, против — 47, воздержались 8). Оставался на посту до 8 мая 2008 года, пока Государственная дума не утвердила в этой должности Владимира Путина.
 С 4 октября 2007 года по 25 мая 2012 года — постоянный член Совета безопасности Российской Федерации.
 С 15 октября 2007 года по 27 мая 2008 года — председатель Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
 С 12 мая 2008 года по 21 мая 2012 года — первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации. Курировал в Правительстве РФ вопросы развития агропромышленного комплекса, лесного хозяйства и рыболовства.
 С 27 июня 2008 года — председатель Совета директоров ОАО «Газпром».
 С 12 декабря 2008 года по 19 августа 2011 года — председатель Совета директоров ОАО «Росагролизинг».
 С 11 января 2010 года по май 2012 года — заместитель председателя объединённой правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции; руководитель подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.
 С 7 по 8 мая 2012 года — исполняющий обязанности председателя Правительства РФ.
 С 30 мая 2012 года — специальный представитель Президента России по взаимодействию с Форумом стран — экспортёров газа.
 С января 2012 года по март 2014 года — председатель Правления и генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо».
 Председатель российского координационного комитета Форума «Петербургский диалог».
 Председатель правления Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской православной церкви.

Партийная принадлежность 
Член КПСС с 1967 по 1991 год. С 1995 года входил в состав близкой к правительству партии «Наш дом — Россия». В 2000 году занял пост руководителя петербургского объединения партии «Единство». С 2002 года входил в координационный совет движения сторонников партии «Единая Россия», но после выхода из фракции, сторонником которой он официально является, с ней более не был связан. В момент назначения Председателем Правительства России — беспартийный.

Учёная степень 
 Кандидат экономических наук. Тема диссертации: «Совершенствование налогового механизма минерально-сырьевого комплекса на примере Ленинградской области» (защищена в 2000 году в Санкт-Петербургском государственном горном институте им. Г. В. Плеханова)
 Доктор экономических наук. Тема диссертации: «Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма». Защищена в 2010 году в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Классный чин 
 Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (2012)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (19 сентября 2008 года) — за большой личный вклад в проведение экономической политики государства и многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (9 мая 2006 года) — за большой вклад в защиту экономических интересов Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (11 апреля 2000 года) — за заслуги перед государством и большой вклад в реализацию экономических реформ
 Орден Александра Невского (2015 год)
 наградное холодное оружие — офицерский кортик
 Орден Трудового Красного Знамени (1981 год)
 Орден «Знак Почёта» (1975 год)
 Медаль «Ветеран труда» (1986 год)
 Заслуженный экономист Российской Федерации (16 сентября 2001 года) — за заслуги в области экономики и финансовой деятельности
 Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации (10 сентября 2021 года) — за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности и многолетнюю добросовестную работу.
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (1998 год)
 Благодарность Президента Российской Федерации (24 октября 2003 года) — за заслуги в создании системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
 Почётный гражданин Ленинградской области (2009 год)
 Почётный гражданин города-героя Волгограда
 Почётный гражданин города Приозерска
 Почётный житель города Сестрорецка (2015 год)
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени (РПЦ, 2011 год)
 Командор со звездой ордена Заслуг (Венгрия, октябрь 2012 года, вручён 27 марта 2013 года) — за развитие двусторонних венгеро-российских политических, экономических, культурных и деловых связей.

Собственность и доходы 
С июля 2013 года по февраль 2014 года обладал около 0,0001 % акций «Газпрома», продал долю незадолго до существенного падения котировок на фоне присоединения Крыма.

Семья 
Отец — Зубков Алексей Андреевич (род. 1914, с. Мартыновка, ныне центр Мартыновского сельсовета Сафакулевского района Курганской области), приговорён в 1930 году Ялано-Катайским РИК Уральской области по постановлению СНК и ЦИК от 01.02.1930 года «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством» к выселению в Кировский район Мурманского округа Ленинградской области. Реабилитирован 14 октября 1992 года УВД Мурманской области.

Виктор Зубков женат.
 Жена — Зоя Михайловна (владелец компании «Салон Нефертити»).
 Дочь Юлия Похлебенина (р.1970). Окончила Финансово-экономический институт. Владелец аква-фитнес-клуба «Парус» в Санкт-Петербурге. Обе имеют многомиллионные доходы.
 Первым мужем Юлии Похлебениной стал Николай Похлебенин, сын тесно связанного с Виктором Зубковым бывшего первого секретаря Приозерского горкома КПСС Геннадия Похлебенина. Юлия Зубкова вместе с первым мужем учредила АОЗТ «Север». Руководила аква-фитнесс-клубом «Парус».
 Вторым мужем стал петербургский бизнесмен Анатолий Сердюков, который в дальнейшем сделал служебную карьеру в структурах ФНС России и был министром обороны Российской Федерации в 2007—2012 годах.
 Старшая внучка Виктора Зубкова, Анастасия Похлебенина, родилась в 1993 году, поступила в Санкт-Петербургский государственный университет, проучилась на юридическом факультете. На данный момент является директором ресторана.
 Младшая внучка Наталия Сердюкова — ученица школы.

Политические решения 
Первым объявленным кадровым решением премьера (18 сентября 2007 года) стало прошение об отставке министра обороны Сердюкова «из-за близких родственных отношений». Отставка, однако, не была принята.

См. также 
 Правительство Зубкова
 Специальные представители президента Российской Федерации

Примечания

Ссылки 

 Зубков Виктор Алексеевич. Досье: бизнес-интересы, родственники и деловые связи 
 И. о. Председателя Правительства Российской Федерации Зубков Виктор Алексеевич
 Совет директоров ОАО «Газпром» — Зубков Виктор Алексеевич
 Биография на сайте Правительства Российской Федерации
 
 Биография на сайте ИТАР-ТАСС

Персоналии:Пушкин
Руководители Росфинмониторинга
Председатели Правительства РФ
Исполняющие обязанности председателя Правительства Российской Федерации
Первые секретари городских комитетов КПСС
Члены партии «Наш дом — Россия»
Члены «Единой России»
Первые заместители председателя Правительства Российской Федерации
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Члены совета директоров «Газпрома»
Полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством»
Росагролизинг
Председатели городских исполкомов РСФСР
Почётные граждане Нальчика
Специальные представители Президента Российской Федерации
Депутаты Ленинградского областного совета
Политики XXI века
Второе правительство Путина
Правительство Зубкова
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине